Utricularia purpureocaerulea  — однолетнее плотоядное растение, вид рода Пузырчатка (Utricularia) семейства Пузырчатковые (Lentibulariaceae).

Эндемик Бразилии, где встречается в штатах Баия, Гояс и Минас-Жерайс. Произрастает во влажных песчаных почвах среди скал на высоте 1000—1600 метров над уровнем моря. Вид был впервые описан Огюстеном де Сент-Илером и Фредериком де Герардом в 1838 году.

Классификация 
Вид Utricularia purpureocaerulea входит в род Пузырчатка (Utricularia) семейство Пузырчатковые (Lentibulariaceae).

См. также 
 Виды рода Пузырчатка

Примечания

Литература 
  

Пузырчатковые
Флора Южной Америки
Эндемики Бразилии